EAB peut désigner :
 Esperanto-Asocio de Britio  (en français, Association britannique d'espéranto ; en anglais, Esperanto Association of Britain), la plus grande association d'espéranto au Royaume-Uni ;
 Entente Astarac Bigorre XV ou EAB XV, un club de rugby français.
Epreuve Anticipée du Baccalauréat
L'acronyme du Bassin d'Agadir-Essaouira dans la littérature scientifique (Essaouira-Agadir Basin en anglais).